Teresa Guillermina Federica Isabel Carlota de Nassau-Weilburg (en alemán: Therese Wilhelmine Friederike Isabelle Charlotte von Nassau-Weilburg; Weilburg, 17 de abril de 1815  -Praga, 8 de diciembre de 1871 ) fue un miembro de la Casa de Nassau-Weilburg y princesa de Nassau-Weilburg por nacimiento. A través de su matrimonio con el duque Pedro de Oldemburgo, Teresa también era duquesa de Oldemburgo.

Familia 
Teresa fue el segundo vástago e hija del duque Guillermo I de Nassau y de su primera esposa, la princesa Luisa de Sajonia-Hildburghausen.

Matrimonio e hijos 
Teresa contrajo matrimonio con el duque Pedro de Oldemburgo, segundo hijo varón y más joven del duque Jorge de Oldemburgo y de su esposa, la gran duquesa Catalina Pávlovna de Rusia, el 23 de abril de 1837 en Biebrich. Teresa y Pedro tuvieron ocho hijos:

 Alejandra (San Petersburgo, 2 de junio de 1838-Kiev, 13 de abril de 1900), desposó al gran duque Nicolás Nikoláyevich de Rusia.
 Nicolás (San Petersburgo, 9 de mayo de 1840-Ginebra, 20 de enero de 1886); desposó a María Bulazel, creada condesa de Osternburg.
 Cecilia (San Petersburgo, 27 de febrero de 1842-ibidem, 11 de enero de 1843).
 Alejandro (San Petersburgo, 2 de junio de 1844-Biarritz, 6 de septiembre de 1932), heredero de los Oldemburgo rusos. Desposó a la princesa Eugenia Maximilianovna de Leuchtenberg. Su único hijo varón, el duque Pedro Alexándrovich de Oldemburgo, desposó a la gran duquesa Olga Aleksándrovna de Rusia.
 Catalina (San Petersburgo, 21 de septiembre de 1846-ib., 23 de junio de 1866).
 Jorge (San Petersburgo, 17 de abril de 1848-ib., 17 de marzo de 1871).
 Constantino (San Petersburgo, 27 de abril de 1850-Niza, 18 de marzo de 1906), desposó a la princesa Agrafena Djaparridze, creada condesa de Zarnekau.
Teresa (San Petersburgo, 30 de marzo de 1852-ib.,18 de abril de 1883), desposó a Jorge Maximilianovich, 6.º duque de Leuchtenberg (1852-1912).

Títulos y estilos 
 17 de abril de 1815-23 de abril de 1837: Su Alteza Serenísima Ducal la princesa Teresa de Nassau-Weilburg.
 23 de abril de 1837-8 de diciembre de 1871: Su Alteza Imperial la duquesa Pedro Georgievich de Oldemburgo.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 

Consortes de miembros de la casa de Oldemburgo
Princesas de Nassau-Weilburg
Duquesas consortes de Alemania del siglo XIX